Existuje více osobností s českým jménem a příjmením Jiří Hošek:

 Jiří Hošek (hudebník) (* 1955) – český muzikant, klavírista, violloncelista a hudební pedagog
 Jiří Hošek (novinář) (* 1976) – český novinář
 Jiří Hošek (kameraman) – český kameraman